MISI bezeichnet:

 Das Moskauer Nationale Forschungsuniversität für Bauwesen
 In der Glaziologie die Marine Ice Sheet Instability